

Noms 

Dao est un nom pouvant signifier :
 tao (道 dào), un concept de philosophie chinoise (taoïsme) ;
 Xian de Dao (道 dào), une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 dao (刀 dāo), un type d'armes chinoises (sabres) ;
 dao, un jeu de réflexion ;
 Dao, un peuple de Nouvelle-Guinée occidentale en Indonésie ;
 Dao, leur langue ;
 Dao, le nom que les Vietnamiens donnent au peuple Yao ;
 Dao, un ancien État chinois vassal de la dynastie Zhou;

Toponymes 

 Dao, une municipalité de la province de Cápiz aux Philippines ;
 Dao, une commune rurale du Burkina Faso.

Patronyme 

 Đào Sĩ Chu (1911-1974), un peintre vietnamien.
 Bernadette Sanou Dao (1952-), une écrivaine burkinabé ;
 Elisée Jean Dao (1973-), un militaire malien ;
 Macoura Dao, une femme politique ivoirienne ;
 Moussa Dao (1934-2000), un judoka ivoirien.

Sigle 

DAO est un sigle pouvant signifier :
 dessin assisté par ordinateur ;
 Deskiñ d’an oadourien, une fédération d'organismes de formation en breton ;
 Platine Double Action Only ou Platine DAO, caractérisant des armes dont la platine ne fonctionne qu'en mode double action ;
 Disk-At-Once, un mode de gravure ;
 Data Access Object, un objet d'accès aux données (issues par exemple de bases de données relationnelles dans une architecture logicielle) ;
 Decentralized Autonomous Organization, (en français, organisation décentralisée autonome), une organisation basée sur une monnaie numérique décentralisée du type Bitcoin ou Ethereum.

Code 
DAO est un code qui désigne :
 .

Notes et références